Live at the Fillmore East (Jefferson Airplane)
 Live at the Fillmore East (Jimi Hendrix)
 Live at the Fillmore East (Neil Young)

Zie ook 
 Live at the Fillmore East 1970 van Ten Years After